Polens landslag i innebandy kan betyda:

Polens damlandslag i innebandy
Polens herrlandslag i innebandy